Тийт (Ра́ймондович) Ма́де  (; род. 13 марта 1940 в Таллине) — эстонский экономист и политик; кандидат экономических наук.

Биография 
В 1965 году окончил экономический факультет Таллинского политехнического института. В 1971 году в Московском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию по внешнеэкономической теме.

Работал инженером-экономистом на таллинском заводе Норма, был доцентом Таллинского политехнического института, состоял на дипломатической службе в Посольстве СССР в Швеции, являлся научным директором Института информации Госплана Эстонской ССР, являлся внештатным комментатором ряда телевизионных каналов и радиостанций, был профессором Эстонской высшей коммерческой школы (Estonian Business School).

В 1987 году был одним из авторов экономической программы по переводу Эстонии на полный хозяйственный расчет (т. н. «Хозрасчётная Эстония», эстонская аббревиатура: IME).

В 1989-1991 годы был народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР от Раквереского юж­ного национально-территориального избиратель­ного округа № 475 Эстонской ССР, являясь членом его Комитета по международным делам.

В 1990-1992 годы был депутатом Верховного Совета Эстонской Республики, являясь заместителем председателя его Комиссии по международным делам, и одновременно делегатом Конгресса Эстонии. Был одним из 69-ти депутатов Верховного Совета Эстонии, проголосовавших 20 августа 1991 года за принятие Декларации о восстановлении независимости Эстонской Республики.

В 1992-1999 годы был депутатом Рийгикогу (Парламент Эстонии), являясь в 1995-1999 годы председателем Комиссии по экономике.

Тийт Маде состоял в КПСС. Был основателем и заместителем председателя Эстонского движения зелёных. В 1990 году основал Партию предпринимателей Эстонии и был её председателем. В 1994 году Партия предпринимателей объединилась с Центристской партией Эстонии. После «плёночного скандала» (тайная запись разговоров с другими политиками), в котором был замешан председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, Маде с группой своих сторонников порвал с центристами и основал Партию развития, являясь её членом до 1997 года. После окончания своих депутатских полномочий в 1999 году ушёл из большой политики. Позже вступил в Демократическую партию Эстонии (ДПЭ), из которой был исключён в 2000 году в связи обвинениями в критике решений руководства партии и в неподчинении партийной дисциплине.

Скандальные высказывания 
В 1989 году в интервью шведской газете «Svenska Dagbladet» Маде заявил: 
  «Русские на протяжении столетий жили под монгольским или татарским игом, и поэтому с этнической точки зрения они отчасти смешанная нация. Редко можно найти приятного, дружелюбного и добродушного русского.  
  …Сегодня русский народ — смесь тех народов, которые однажды насиловали русских женщин — отсюда эта агрессивность…»
  «Редко можно встретить приятного, дружелюбного и добродушного русского. Их почти нет… Агрессивность, необходимость показать силу и выдавание чужих успехов за свои… 
  …Даже в любви проявляются агрессивность, насилие. После изнасилования женщины приходят любовь и наслаждение… Русские должны почувствовать, что империя распадается. 
  Надо, чтобы они испытали потрясение и поняли, что не являются центром земли» (русский перевод был опубликован в газете Советская Эстония).

Провокационное интервью Маде было перепечатано центральными московскими изданиями и вызвало шквал возмущений общественности, а также использовалось для нападок на сторонников суверенитета Эстонии.

Обвинения в связях с КГБ 
В своей статье в еженедельнике «Eesti Ekspress» журналистка Марианне Микко, избранная позже депутатом Рийгикогу и Европарламента, использовала выражение: «тёмное, если не сказать КГБ-шное прошлое Тийта Маде» ().

Маде подал на еженедельник в суд. Верховный суд Эстонии обязал издание в течение месяца публиковать извинения перед выигравшим иск Тийтом Маде.

Личное 
Тийт Маде является двукратным чемпионом Эстонии по волейболу.

Являясь знатоком оперного искусства, был создателем и ведущим серии передач «Bel canto» на Эстонском радио. Выступал в качестве ведущего оперных гала-концертов в Тарту и Пярну.

Женат на радиожурналистке и детской писательнице Реэт Маде, с которой имеет сына Вахура. Вахур Маде, историк по образованию, является заместителем директора Эстонской школы дипломатов.

Интересные факты 
Бабушка Тийта Маде со стороны отца, уроженка Гапсаля Юлиана Роотси, работая в 17-ти летнем возрасте горничной у эстонского скульптора Амандуса Адамсона, послужила прототипом для скульптуры ангела Монумента броненосцу «Русалка» в Таллине.

Награды, премии и титулы 
 Титул «Враг прессы» (; 1996)
 Орден Государственного герба 5-й степени (2002)
 Орден Государственного герба 3-й степени (2006)

Опубликованные труды 
 «Imperialistlik integratsioon», 1974
 «Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid», издательство «Ээсти Раамат», 1976
 «Kapitalistlik valuutasüsteem», «Ээсти Раамат» 1980
 «Rootsist ja rootslastest», «Ээсти Раамат» 1980
 «Tänapäeva kapitalism», «Ээсти Раамат» 1981
 «Tänapäeva mured Eestis» (под псевдонимом Peeter Gustavsson), Välis-Eesti&EMP, Стокгольм 1984, ISBN 91816428
 «Rahvusvahelised organisatsioonid», «Ээсти Раамат» 1985
 «Mu isamaa. Viron toivo ja pelko», Kirjayhtymä OY, Финляндия 1988, ISBN 9512632624
 «Eesti ärkab ja võitleb», Välis-Eesti & EMP 1988, Стокгольм ISBN 9186116371
 «Imperiumi tienhaarassa», Kirjayhtymä OY, Финляндия 1989, ISBN 9512633426
 «Eesti tee», Välis-Eesti & EMP, Стокгольм 1989
 «Kansa tahtoi», WSOY, Финляндия 1991, ISBN 951017467X
 «Ooper. Operett. Muusikal», издательство «TEA» 2000, ISBN 9985711653
 «Rahvusvahelised suhted», издательство «Валгус» 2002, ISBN 9985681185
 "Ükskord niikuinii ", Argo 2006, ISBN 9949415675
 «Alasi ja haamri vahel», Argo 2007, ISBN 9789949438105
 «Sotsialismileeri peied», Argo 2008, ISBN 9789949438204
 «Eestlased sõjapõrgus», Argo 2008, ISBN 9789949438464
 "Idüllist ahastuseni 1939-1941", ARGO 2009, ISBN 9789949438822
 "Kaks korda iseseisvaks", Argo 2011, ISBN 9789949-466221
 "Kremlis iseseisvust toomas", Argo 2011, ISBN 9789949466306
 "Ooperimaailm", Kunst 2012, ISBN 9789949486175
 "Valitsejate vstu", Argo 2013, ISBN 9789949466948
 "Eestlaste vabanemise tee", 20.Augusti Klubi 2015, ISBN 9789949956531
 "Estonians' liberation way", August 20th Club 2015, ISBN 9789949956548
 "Rootsis Nõukogude saatkonnas", ARGO 2016, ISBN 9789949527724

Примечания

Статьи Тийта Маде 
 Тийт Маде: простить уничтожение эстонцев нельзя // DELFI, 16.06.2010

Ссылки 
 Новости BNS и ЭТА. Тийта Маде исключили из ДПЭ // Молодёжь Эстонии, 18.12.2000
 Маде: высылка генконсула ЭР — это политическая борьба // DELFI, 01.03.2010
 Маде: Ансип — лучший премьер периода независимости // DELFI, 05.06.2010

Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Выпускники Таллинского технического университета
Депутаты Верховного Совета Эстонской ССР 11-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Эстонской ССР
Члены Рийгикогу
Вышедшие из КПСС
Народные депутаты Эстонской ССР